Bad Attitude (englisch populärpsychologisch für Defätismus, negative, pessimistische Einstellung) bezeichnet:

 Bad Attitude (Meat-Loaf-Album), Musikalbum von Meat Loaf
 Bad Attitude (Heart-Album), Musikalbum von Heart
 Bad Attitude (Wrestling), Name zweier Tag Teams im Profiwrestling
 Bad Attitude (Band), Name einer Band aus Köln